Der Ausdruck ingame ( für im Spiel) bezeichnet:
 bei Computerspielen etwas innerhalb oder als Teil eines Spiels, siehe Gamersprache
 ein deutsches Webseiten-Netzwerk, siehe Ingame (Unternehmen)

Siehe auch:
 Computerspiel
 In-Game-Werbung
 Netzjargon

en:Virtual World